Вестри́к-е-Кандья́к, Вестрік-е-Кандьяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 34 км на північний схід від Монпельє, 14 км на південний захід від Німа.

Історія 
До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 497 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1398,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вестрик-е-Кандьяк на сайті французького Національного інституту географії 
 Вестрик-е-Кандьяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вестрик-е-Кандьяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вестрик-е-Кандьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар